Фридрих Мекленбургский:
 Фридрих Мекленбургский, принц Грабовский (1638—1688)
 Фридрих Мекленбургский Благочестивый (1717—1785)